Совское кладбище () — киевское городское кладбище. Создано после окончания Великой Отечественной войны в 1949 году в киевской местности Совки, давшей название некрополю.

В настоящее время закрыто для захоронений, производятся лишь подхоронения. Расположено неподалёку от аэропорта «Жуляны» на территории Соломенского района украинской столицы по улице Колоскова, 6. Площадь некрополя примерно 10 га.

При Совском кладбище действует храм во имя праведного Лазаря Четверодневного, построенный в 2007 году. Храм открыт ежедневно.

Ссылки 
 Совское кладбище

Кладбища Киева
Кладбища по алфавиту
Появились в 1949 году на Украине

Соломенский район